Žuto drvo može označavati dva roda drveća:

 Žuto drvo (Rutaceae), Zanthoxylum L., rod drveća iz porodice rutovki
 Žuto drvo (Fabaceae), Cladrastis Raf., rod drveća iz porodice mahunarki.